Filatov & Karas — российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.

История 
Дмитрий Филатов и Алексей Осокин объединились в 2012 году после более чем 10-ти лет работы по отдельности.

Работали вместе под псевдонимами Sound Fiction, Филатов и Соловьёв, Raduga, Te5la и Man-Ro.

В 2012 году создали группу под названием «Red Ninjas». Однако, после двух лет работы проект не принес успеха.

Filatov & Karas начали записывать ремиксы на музыку поп-исполнителей.

Широкую известность принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавив чарт российского iTunes, получив ротации на радио и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.

В отдельных песнях можно услышать вокал Алиды Асилгареевой («Остаться с тобой»), Светланы Афанасьевой («Возьми моё сердце»), Дарьи Победоносцевой («What a Feeling»).

Дмитрий Филатов 
Музыкальную карьеру начал в 1998 году.

С 2004 по 2006 год был в составе музыкального проекта Sound Fiction.

В 2006 году стал резидентом лейбла Solaris Recordings (Великобритания).

С 22 ноября 2005 года работал автором и ведущим радио шоу «Динамика» на Мегаполис 89.5 FM.

В январе 2007 года награждён премией Russian Dance Music Awards за создание лучшего клубного трека 2006 года под названием «Утром я солнце».

C 2009 по 2014 год авторское радио шоу «Динамика» транслировалось на радио DFM.

Алексей Осокин 
Создавал официальные ремиксы для Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, групп «Мумий Тролль» и «Ногу свело!».

Во время работы в проекте Man-Ro авторский трек «Bambarbia» был издан на лейбле Hit! Records (Франция).

В 2006 году во время работы в проекте Raduga было сделано 15 официальных ремиксов на иностранных и отечественных исполнителей.

В 2007 году был ведущим радиошоу «DanceПлощадка» на радио ЮFM.

В 2012 году был резидентом радио DFM и хедлайнером фестиваля «Станция 2012».

Достижения 
 2015 — ремикс на Имани «The Good, The Bad и Crazy» попадает на 1 место российского iTunes 8-го и 15 февраля.
 2015 — ремикс на Имани «Don’t Be So Shy» попадает на 1 место российского iTunes 20-го и 27 сентября.
 2015 — ремикс на Имани «The Good, The Bad и Crazy» попадает на 4 место в «Итоговый ЕвроХит Топ 40 2015» на радио Европа Плюс.
 2016 — ремикс на Имани «Don’t Be So Shy» попадает на 7 место в «Top 10 Shazams nationwide».

Примечания

Ссылки 
 Official Yotube Channel
 Apple назвала самую популярную музыку в iTunes за 2015 год в России
 ESKA Music Awards 2016
 Звуки. Ру
 Filatov & Karas «Tell It To My Heart»: Zobacz teledysk!
 
 
 Filatov & Karas на iTunes Store
 Filatov & Karas в Телеграме

Интервью
 Интервью Filatov & Karas edmassassin.com
 Интервью Filatov & Karas thedjlist.com
 Интервью Дмитрий Филатов geometria.ru

Диджеи России
Композиторы по алфавиту